Juristenverband steht für
Juristenverband (Österreich)
Deutsch-Russischer Juristenverband
Siehe auch:
 Juristenverein Litauens